Jan Pechoušek (ur. 4 kwietnia 1997) – czeski biegacz narciarski, zawodnik klubu Fenix Ski Team Jesenik.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 19 grudnia 2014 roku, podczas zawodów juniorskich w austriackiej miejscowości Hochfilzen, gdzie zajął 83. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 grudnia 2018 roku w Davos, gdzie uplasował się na 59. miejscu na sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 29 grudnia 2018 roku podczas pierwszego etapu Tour de Ski, plasując się na 25. miejscu w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997